Фрир (, ) — шведская и английская фамилия.

Известные носители 
 Фрир, Чарльз Лэнг (1854 — 1919) — американский промышленник, коллекционер произведении искусства и меценат.
 Фрир, Шеппард (1916—2015) — британский историк и археолог, исследователь Римской Британии.
 Фрир, Элинор Эверест (1864—1942) — американский композитор и музыкальный деятель.